Список населённых пунктов медье Боршод-Абауй-Земплен, Венгрия

Города 
 Абауйсанто
 Альшожольца
 Боршоднадашд
 Гёнц
 Озд
 Казинцбарцика
 Мезёкерестеш
 Мезёкёвешд
 Мезёчат
 Ньекладхаза
 Пальхаза
 Путнок
 Сендрё
 Серенч
 Сиксо
 Тисауйварош
 Фельшёжольца
 Токай
 Циганд
 Шайосентпетер
 Шарошпатак
 Шаторальяуйхей
 Эделень
 Эмёд
 Энч

Деревни и сёла 
 Абауйвар
 Абауйкер
 Абауйлак
 Абауйсольнок
 Абауяльпар
 Абод
 Аггтелек
 Алачка
 Альшоберецки
 Альшовадас
 Альшогадь
 Альшодобса
 Альшорегмец
 Альшосуха
 Альшотелекеш
 Арка
 Арло
 Арнот
 Ароктё
 Асало
 Бактакек
 Балайт
 Банреве
 Банхорвати
 Башко
 Бекеч
 Беренте
 Берет
 Берзек
 Бёч
 Бечкехаза
 Богач
 Бодваленке
 Бодварако
 Бодвасилаш
 Бодрогкерестур
 Бодрогкишфалуд
 Бодроголаси
 Бодрогхалом
 Божва
 Больдва
 Больдогкёраля
 Больдогкёуйфалу
 Боршодбота
 Боршодгест
 Боршодиванка
 Боршодсентдьёрдь
 Боршодсирак
 Бюккабрань
 Бюккараньош
 Бюккмодьорошд
 Бюкксенткерест
 Бюкксерц
 Бюттёш
 Вагашхута
 Вадна
 Вайдачка
 Вамошуйфалу
 Варбо
 Варбоц
 Ватта
 Вижой
 Вийвитань
 Вильмань
 Висло
 Вишш
 Гадна
 Гадьбатор
 Гадьвендеги
 Гадьяпати
 Гальвач
 Гарадна
 Гелей
 Гёмёрсёлёш
 Гёнцруска
 Гестель
 Гибарт
 Гиринч
 Голоп
 Дамак
 Дамоц
 Дебрете
 Дёвень
 Дедештапольчань
 Детек
 Домахаза
 Дубичань
 Дьёрдьтарло
 Жуйта
 Задорфальва
 Залькод
 Земпленагард
 Зилиз
 Зубодь
 Игрици
 Ижофальва
 Имола
 Инанч
 Ирота
 Йошвафё
 Кажмарк
 Кано
 Кань
 Карош
 Карча
 Кач
 Кекед
 Келемер
 Кенезлё
 Кёрём
 Керестете
 Кесньетен
 Киральд
 Кишдьёр
 Кишкиниж
 Кишрозвадь
 Киштокай
 Кишхута
 Кишчеч
 Кишшикатор
 Ковачвагаш
 Комлошка
 Комьяти
 Кондо
 Корлат
 Красноквайда
 Купа
 Куритьян
 Ладбешеньё
 Лак
 Лацачеке
 Ледьешбенье
 Ленарддароц
 Лех
 Литка
 Мад
 Маккошхотька
 Майи
 Майинка
 Мартоньи
 Медьясо
 Мезёзомбор
 Мезёнадьмихай
 Мезёньярад
 Мера
 Месеш
 Микохаза
 Модьорошка
 Монай
 Монок
 Мухи
 Мучонь
 Надьбарца
 Надькиниж
 Надьрозвадь
 Надьхута
 Надьчеч
 Недьеш
 Некежень
 Немешбикк
 Новайидрань
 Ньешта
 Ньири
 Ньомар
 Оласлиска
 Онга
 Онод
 Ормошбанья
 Ослар
 Памлень
 Паньок
 Параснья
 Пацин
 Пере
 Перече
 Перкупа
 Прюдь
 Пустарадвань
 Пустафалу
 Рагай
 Радоштьян
 Ракаца
 Ракацасенд
 Ратка
 Рашоньшапберенч
 Ревлеаньвар
 Регец
 Репашхута
 Риче
 Рудабанья
 Рудольфтелеп
 Сакальд
 Сакачи
 Саласенд
 Салонна
 Сасфа
 Сеги
 Сегилонг
 Сёглигет
 Сёлёшардо
 Семере
 Сендрёлад
 Сентиштван
 Сентиштванбакша
 Сеньете
 Син
 Синпетри
 Сирмабешеньё
 Сомолья
 Сухакалло
 Сухафё
 Суходь
 Тактабай
 Тактакенез
 Тактасада
 Тактахаркань
 Тайя
 Тард
 Тарцаль
 Телькибанья
 Терестенье
 Тибольддароц
 Тисабабольна
 Тисавальк
 Тисадорогма
 Тисакарад
 Тисакеси
 Тисаладань
 Тисалуц
 Тисапальконья
 Тисатардош
 Тисатарьян
 Тисачермей
 Тольчва
 Томор
 Торнабараконь
 Торнакапольна
 Торнанадашка
 Торнасентандраш
 Торнасентякаб
 Торньошнемети
 Триж
 Уйчаналош
 Уппонь
 Фай
 Фанчаль
 Фаркашйюк
 Фельшёбёрецки
 Фельшёвадас
 Фельшёгадь
 Фельшёдобса
 Фельшёкелечень
 Фельшёньярад
 Фельшёрегмец
 Фельшётелекеш
 Филькехаза
 Фонь
 Форро
 Фулокерч
 Фюзер
 Фюзеркайата
 Фюзеркомлош
 Фюзеррадвань
 Хальмай
 Хангач
 Хангонь
 Харомхута
 Харшань
 Хедьмег
 Хейёбаба
 Хейёкерестур
 Хейёкюрт
 Хейёпапи
 Хейёсалонта
 Хейце
 Хернадбюд
 Хернадвече
 Хернадкак
 Хернадкерч
 Хернаднемети
 Хернадпетри
 Хернадсентандраш
 Хернадсурдок
 Хернадцеце
 Херцегкут
 Хет
 Хидашнемети
 Хидвегардо
 Холлохаза
 Хомрогд
 Черепваралья
 Черепфалу
 Черней
 Чинче
 Чобад
 Чобай
 Чокваомань
 Шайобадонь
 Шайовамош
 Шайовелезд
 Шайогальгоц
 Шайоэрёш
 Шайоэчег
 Шайоиванка
 Шайоказа
 Шайокапольна
 Шайокерестур
 Шайолад
 Шайоласлофальва
 Шайомерче
 Шайонемети
 Шайопальфала
 Шайопетри
 Шайопюшпёки
 Шайосёгед
 Шайохидвег
 Шайошенье
 Шай
 Шаражадань
 Шаражадань
 Шата
 Шейеб
 Шемьен
 Шереньфальва
 Шима
 Шоштофальва
 Эгерлёвё
 Эгерсёг
 Эрдёбенье
 Эрдёхорвати
 Якфальва
 Ярданхаза

 
Боршод-Абауй-Земплен